Morašice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Morašice, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Morašice, comune del distretto di Pardubice, nella regione di Pardubice
Morašice, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Morašice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale